

Patronyme 
 Daniel Rolling ( - ) est un tueur en série américain.
 Franck Rolling est un ancien footballeur français né le  à Colmar.

Pseudonyme 
 Jean-Pierre « Rolling » Azoulay, guitariste de Johnny Hallyday de 1969 à 1977.

Musique 
 Rolling Stone est un magazine mensuel américain sur la pop culture mais à dominante musicale.
 The Rolling Stones est un groupe de rock'n roll britannique créé dans les années 1960 par Brian Jones.
 Rolling Stone est une chanson de Mylène Farmer sortie en 2018.

Odonyme 
 The Rolling Bridge est un pont londonien traversant le Grand Union Canal construit en 2004

Toponyme 

 Rolling est une section de la commune luxembourgeoise de Bous.
 
 Rolling Hills est une ville située dans le comté de Los Angeles, dans l'État de Californie.
 Rolling Hills Estates est une ville située dans le comté de Los Angeles, dans l'État de Californie, aux États-Unis.
 Rolling Hills est une ville située dans l'État du Wyoming.

Hydronyme 
 La rivière Rolling, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Statistique 
 Un rolling est un anglicisme désignant un sondage roulant.

Autres 
 
 

Homonymie de patronyme